Francesco Nenci (1781-1850), peintre italien ;
 Franco Nenci (1935-2020), boxeur italien ;
 Giuseppe Nenci (1924-1999), historien et archéologue italien.

Homonymie de patronyme italien